Osoby:
 Merete Lien – współczesna pisarka norweska

Gminy w USA:
 Lien (ang. Lien Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Grant
 Lien (ang. Lien Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Roberts